Хэнни (, ) — английская и шведская фамилия. Известные носители:

 Хэнни, Дэвид (род. 1935) — британский дипломат, барон.
 Хэнни, Лиза (род. 1982) — шведская актриса.